Arjona (planta), gènere inclòs a la família de les Santalàcies
 Toponímia:
 Arjona (Jaén), municipi de la província de Jaén
 Arjona (Colòmbia), municipi del departament de Bolívar (Colòmbia)